Jules Ferry a été deux fois Président du Conseil des ministres sous la troisième République :
 Gouvernement Jules Ferry (1), de 1880 à 1881
 Gouvernement Jules Ferry (2), de 1883 à 1885